Berlin-Lichterfelde, een stadsdeel van Berlijn
 Lichterfelde-West, een van de eerste villawijken in Duitsland, onderdeel van het stadsdeel Lichterfelde
 Groß-Lichterfelde, vroegere naam (tot 1920) van Berlin-Lichterfelde
 Lichterfelde (Wische), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Lichterfelde (Niederer Fläming), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg